Stanisław Kowalski (1904-1990) – polski pedagog i socjolog
 Stanisław Kowalczyk (1910–1992) – polski ślusarz, działacz partyjny i państwowy, poseł na sejm
 Stanisław Kowalczyk (1914-1990) – polski lekarz weterynarii, pracownik naukowy, żołnierz Armii Krajowej
 Stanisław Kowalczyk (ur. 1918) – poseł na Sejm PRL z ramienia ZSL
 Stanisław Kowalczyk (1924–1998) – polski polityk, generał MO, wieloletni poseł na Sejm PRL z ramienia PZPR
 Stanisław Kowalczyk (1925–1952) – żołnierz podziemia niepodległościowego
 Stanisław Kowalski (1928-2016) – polski technik rolnictwa i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Witold Kowalczyk (ur. 1932) – polski duchowny katolicki, profesor zwyczajny
 Stanisław Kowalczyk (w zakonie o. Honoriusz) (1935–1983) – polski duchowny katolicki, dominikanin, duszpasterz akademicki i Solidarności
 Stanisław Kowalczyk (1942–2021) – polski związkowiec, poseł na Sejm III RP
 Stanisław Kowalczyk (1943-) – polski lekkoatleta
 Stanisław Kowalczyk (ur. 1956) – polski ekonomista i specjalista agrobiznesu, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2003–2005 wiceminister rolnictwa